Заводской сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Троицком районе Алтайского края России. Административный центр — село Заводское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1750 человек, в том числе 837 мужчин и 913 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1697 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Заводское,
 посёлок Куличье,
 село Озеро-Петровское.

Примечания 

Муниципальные образования Троицкого района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края